Morangis : 
 Morangis, commune française de la Marne ;
 Morangis, commune française de l'Essonne.

 Antoine Barillon de Morangis (1599-1672)

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France